Телефо́н:

 Телефон — аппарат для голосовой связи на больших расстояниях.
 Телефон — электроакустический прибор для преобразования электрических колебаний в звуковые, см. Капсюльный телефон, Головные телефоны.
 Телефон — то же, что и телефонная связь, то есть, речевая связь, в отличие от телеграфа, осуществляющего знаковую связь.
 Телефон в разговорной речи — номер телефонного абонента. 
 Телефон-автомат — то же, что таксофон.

Искусство 
 Телефон — советская рок-группа, образованная Валерием Сюткиным в 1979 году.
 Телефон — сказка Корнея Чуковского.
 Телефон — мультфильм по одноимённой сказке Чуковского.
 Телефон — художественный фильм по одноимённой повести Уолтера Уейджера.
 Телефон — рассказ Николая Носова.

На других языках 
 «Telephone» — песня Леди Гаги с участием Бейонсе.
 Téléphone — французская рок-группа 1970—1980-х годов.

Телефония